Локхид «Вентура» () — американский морской патрульный самолёт, разведчик и бомбардировщик. Военная версия пассажирского самолёта Lockheed Model 18 Lodestar. Представлял собой двухмоторный цельнометаллический моноплан с двухкилевым оперением, убирающимся шасси с хвостовым колесом. Разработан в КБ фирмы Loughead Aircraft. Опытного экземпляра не было. Головной серийный самолёт совершил первый полёт 31 июля 1941 года. Производился на заводе Vega Aircraft в Барбенке. Снят с производства в сентябре 1945 года.

На вооружении армии США состоял с декабря 1941 года, флота США с октября 1942 года.

Производство

Примечания

Литература 
 

Самолёты Lockheed
Бомбардировщики Второй мировой войны
Разведывательные самолёты Второй мировой войны
Бомбардировщики США